Косоржа:

Россия 
 Косоржа — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Косоржа — село в Щигровском районе Курской области.
 Косоржа — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Косоржа — приток Тима, река в Курской и Орловской областях.